Douze-Août ou XII-Août ou 12-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

12 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de rares voies ou places peuvent contenir cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération d'Essay et de Colombiers dans l'Orne, près d'Alençon. 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 12 de Agosto » ou « Doce de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 12 de Agosto, à Cuernavaca, dans l'État de Morelos.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12